Большой вандейский гриффон () — охотничья порода собак, выведенная во Франции и существовавшая уже в XVI веке.

Возможные предки породы — «белая собака короля» (греффир), бретонский рыжий гриффон, «серая собака короля Людовика Святого» и брешский гриффон.

Большой вандейский гриффон — первый и самый крупный из вандейских гриффонов. Он участвовал в выведении других, меньших, пород: вандейский бассет-гриффон (малый и большой), средний вандейский гриффон.

Стандарт утверждён в 1969 и 1976 гг.

Характеристика породы 
Выносливая, настойчивая, энергичная и упрямая собака.

Содержание и уход 
Наиболее приспособлен к жизни в сельской местности. Требуются пространство и большая физическая нагрузка. Необходимо регулярно чистить шерсть щеткой и осматривать уши.

Примечания 

Породы собак Франции
Гончие собаки